Богемия:

 Богемия — историческая область в Центральной Европе.
 Королевство Богемия — королевство, существовавшее в 1198—1918 годах.

См. также 

 (371) Богемия — астероид главного пояса.